Příjmení Petrosjan nosí více osobností:

 Arshak Petrosjan (* 1953) – arménský šachový velmistr
 Levon Ter-Petrosjan (* 1945) – arménský politik, prezident Arménie v letech 1991–1998
 Sergej Petrosjan (* 1988) – ruský vzpěrač
 Simon Ter-Petrosjan (1882–1922) – gruzínský bolševik arménského původu, raný Stalinův spolupracovník
 Tigran Petrosjan (1929–1984) – arménský šachista, mistr světa v šachu 1963–1969
 Tigran L. Petrosjan (* 1984) – arménský šachista, šachový velmistr